Владимир Маркович Магидов (22 марта 1938 года — 24 ноября 2015 года) — российский историк. Доктор исторических наук, заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета (2013). Член Правления Центрального совета Российского общества историков-архивистов, президент Национальной ассоциации аудиовизуальных архивов, действительный член Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио.

Биография 
В 1958 году поступил на исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который окончил в 1963 году. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию «Кинохроника Москинокомитета — фотокиноотдела Наркомпроса как исторический источник: на примере выпусков „Кинонедели“ 1918—1919 гг.», в 1993 году — докторскую на тему «Кинофотодокументы: проблемы историографии, архивоведения и источниковедения». Профессор с 1997 года.

С 1984 года и до 2015 года вёл учебную и научную деятельность в Московском историко-архивном институте, ныне Историко-архивный институт РГГУ. Преподавал фундаментальные курсы историографии, источниковедения и архивоведения аудиовизуальных документов и визуальной антропологии. Участвовал в создании факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ, где возглавлял кафедру аудиовизуальных документов и архивов.

Публикации 
Автор около 200 научных работ, в том числе 4 монографий. Основные публикации:

 «Зримая память история». М., 1984. — 264 с.
Государственный архивный фонд СССР - документальная память народа  / Ваганов, Федор Михайлович, Редактор (Editor); Елпатьевский, Андрей Валерьянович, Редактор (Editor); Турищев, Юрий Георгиевич, Редактор (Editor); Карпунова, Надежда Аркадьевна, Редактор (Editor); Виноградов, В. Н., Составитель (Compiler); Козлов, О. Ф., Составитель (Compiler); Магидов, Владимир Маркович, Составитель (Compiler); Нежданова, О. Ю., Составитель (Compiler); Чижова, О. Г., Составитель (Compiler); Драговой, А. М., Художник (Artist); Илларионова, Н. В., Художник (Artist). - Москва : Мысль, 1987. - 223, [1] с.: ил.
 «Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания». М., 2005. — 440 с.
 «Состояние аудиовизуальных архивов России и перспектива их развития» / В. М. Магидов, В. А. Еремченко / «Аудиовизуальные архивы на рубеже XX—XXI веков (отечественный и зарубежный опыт)». М., 2003. С. 7-43.
 «Кинофотофонодокументы» / «Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика». М., 2004. С. 282—311.
 «Царская хроника» в аспекте источниковедения" / «Проблемы методологии и источниковедения. Материалы III Научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко». М.: Изд-во МГУ; СПб: Алетейя, 2006. С. 162—173.
 «Технотронные документы в образовательном и научном пространстве (Факультету технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ 10 лет)» / «Археографический ежегодник за 2005 год». М., 2007. С. 123—141.
 «Историческое и технотронное источниковедение» / «Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX международной научной конференции». Москва, 31 января — 2 февраля 2008 г.: В 2 ч. М.: РГГУ, 2008. Ч. 1. 43-54.
 «Научный комментарий в фильмах визуальной антропологии: проблемы изучения и использования» / «Аудиовизуальная антропология: теория и практика: Сб. статей». М.: Изд-во МГУ, ТЕИС, 2008. С. 72-83.
 «Проблемы формирования видеоархивов с позиций источниковедения» / «Аудиовизуальная антропология. История с продолжением». М., 2008. С. 95-104.

Награды 
 1984 — Серебряная медаль ВДНХ за разработки в области архивоведения аудиовизуальных документов.
 1986 — Медаль «Ветеран труда».
 1987 — Бронзовая медаль ВДНХ за разработки в области архивоведения аудиовизуальных документов.
 1988 — Знак Отличия архивного дела.
 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы».
 1998 — Звание «Почётный архивист».
 2000 — Почётный знак Российского общества историков-архивистов.
 2005 — Приз имени Мирона Черненко Гильдии киноведов и кинокритиков России за книгу «Кинофотодокументы в контексте исторического знания»..

Примечания

Литература 
 Ланской Г. Н. Владимир Маркович Магидов как незаурядная личность // Учителя учителей: Очерки и воспоминания. — М.: 2009. С. 145—156.
 Технотронные документы в информационном обществе: Сборник научных статей, посвященный памяти заслуженного профессора РГГУ, доктора исторических наук В. М. Магидова / отв. ред. Г. Н. Ланской; сост. М. М. Жукова. — М.: Спутник+, 2020.

Ссылки 
 

Историки СССР
Историки России
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Награждённые бронзовой медалью ВДНХ
заслуженные профессора Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели МГИАИ
Члены РАЕН